Csehország
 Dětkovice, település a Prostějovi járásban
 Dětkovice, település a Vyškovi járásban